Николай Андреевич Гусев:
 Гусев, Николай Андреевич (1911—1987) — советский физиолог растений, профессор.
 Гусев, Николай Андреевич (1920—1990) — полный кавалер ордена Славы.